Token (englisch „Zeichen“) steht für:

 einzelnes Vorkommnis in der Sprachphilosophie, siehe Token und Type
 Person, die eine Alibifunktion erfüllt, siehe Tokenismus
 frühgeschichtlicher Rechenstein, siehe Calculus 
 Kryptowährung oder -wertpapier, siehe Kryptowert #Systematik
 ein positiver Verstärker in der Verhaltenstherapie, siehe Token-System
 Token (Eisenbahn), ein Objekt, dessen Besitz zum Befahren eines eingleisigen Streckenabschnitts berechtigt
 Token Racing, ehemaliges britisches Formel-1-Team

Informatik und Computerlinguistik:
 Token (Übersetzerbau), die kleinste sinngebende Einheit einer Programmiersprache
 eine (kleinste) Einheit, siehe Tokenisierung
 eine Abkürzung, siehe Tokenbasierte Kompression
 Token (Rechnernetz), ein Hilfsmittel zur Synchronisation paralleler Prozesse
 Security-Token, zur Identifizierung und Authentifizierung

Spiel- und Wertmarken:
 Token (Münze), eine Scheidemünze privater Prägung
 allgemein eine Wertmarke, besonders im englischen Sprachraum 
 Straßenbahnmünze
 Plastikmarke als Spielgeld, siehe Jeton

Siehe auch:
 Tokenizer